Haspa bzw. HASPA steht für:

 Hamburger Sparkasse, deutsche Bank
 Haspa Hamburg - GER 6300, eine Segelyacht des Hamburgischen Vereins Seefahrt
 Haspa Finanzholding, deutscher Investor

HASPA